La Türkiye 1. Basketbol Ligi 2006-2007 è stata la 41ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Fenerbahçe Ülker.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007